Pear Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Pear Lake, Ontario, sjö, 
 Pear Lake, British Columbia, sjö,